Лесотозавр (, ) — монотипический род примитивных птицетазовых динозавров, обитавших в  на территории современных Южно-Африканской Республики и Лесото. К роду относят единственный валидный вид — Lesothosaurus diagnosticus.

Описание 

Лесотозавр был 2-х метровым бипедальным всеядным животным. Он являлся одним из самых первых птицетазовых. Длинные и стройные задние конечности, небольшие передние конечности с кистями, неспособными по-настоящему хватать, а также длинный хвост — все перечисленные черты указывают на то, что лесотозавр являлся хорошим бегуном. Подобно всем птицетазовым динозаврам, дистальные (передние) части челюстей лесотозавра были покрыты роговым слоем, образуя клювоподобную структуру. За клювом на челюстях располагались зубы листовидной формы, тогда как около дистальной (передней) части верхней челюсти располагались 12 клыкообразных зубов. Анализ зубов лесотозавра показал, что он разрезал пищу клювом и был неспособен её пережёвывать. Исследование износа зубов лесотозавра показало гораздо меньшее их стирание, чем можно было бы ожидать от зубов у растительноядного животного, преимущественно питавшегося жёсткой растительностью засушливого климата, на основании чего можно заключить, что лесотозавр, вероятно, являлся оппортунистически всеядным и питался преимущественно мелкими животными,  когда был дефицит мягких растений.

Лесотозавр обладал небольшим, коротким и плоским черепом с большими глазницами. Череп лесотозавра крепился к короткой, но гибкой шее. В черепе располагались большие отверстия для размещения глазных и челюстных мышц. У лесотозавра была короткая заострённая морда, тогда как нижняя челюсть могла оканчиваться клювоподобной структурой. Зубы лесотозавра были острыми и имели рифлёные кромки.

Присутствие нескольких особей разных онтогенетических стадий в костном ложе геологической формации  убедительно свидетельствует о том, что лесотозавры жили в группах. Наличие стадного поведения у лесотозавра, наряду с венесуэльскими Laquintasaura venezuelae, говорит о том, что социальное поведение развилось очень рано в эволюционной истории птицетазовых динозавров. У лесотозавра отсутствовали адаптации для защиты от хищников, в связи с чем спастись он мог лишь бегством.  

Было обнаружено, что лесотозавр достаточно быстро рос в раннем онтогенезе, при этом скорость его роста снижалась в возрасте 2–4 лет, что, возможно, указывает на начало репродуктивной зрелости. Исследования также показывают, что в 6-летнем возрасте этот таксон еще не достигал окончательного роста.

Классификация 
Первоначально лесотозавр считался орнитоподом. Однако позднее Пол Серено предположил, что в действительности лесотозавр являлся одним из наиболее примитивных птицетазовых динозавров. Таксономическая история лесотозавра сложна, и его уже давно путают с фаброзавром — другим небольшим птицетазовым, найденным в той же местности. В 2005 году  (Richard J. Butler) опубликовал филогенетическое исследование птицетазовых динозавров, в котором он предположил, что лесотозавр являлся базальным представителем клады , включающей пахицефалозавров, цератопсов и орнитоподов. Согласно альтернативной гипотезе, лесотозавр являлся очень ранним тиреофором.

Образцы вида Stormbergia dangershoeki почти наверняка представляют взрослых особей лесотозавра. Stormbergia была названа Ричардом Батлером в 2005 году в честь геологической группы , включающей в себя геологическую формацию Эллиот и местность (ферму Dangershoek, Южно-Африканская Республика), в которой был найден типовой экземпляр Stormbergia. Образцы, которые были отнесены к роду Stormbergia, до своего описания Ричардом Батлером в научной литературе относились к «большому фаброзавриду» в течение по меньшей мере 20-ти лет. В 2017 году Мэттью Г. Бáрон (Matthew G. Baron),   (David B. Norman) и Пол М. Барретт (Paul M. Barrett) пришли к выводу, что морфологические различия между образцами Stormbergia и лесотозавра, скорее всего, обусловлены тем, что они представляют разные стадии роста лесотозавра. Кроме того, авторы исследования посчитали род Stormbergia субъективным младшим синонимом рода Lesothosaurus, и заключили, что Stormbergia должна быть признана невалидным родом. Ниже представлена кладограмма по результатам кладистического анализа, проведённого вышеперечисленными учёными:

Примечания 

Птицетазовые
Динозавры юрского периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 1978 году
Фоссилии из юрских отложений ЮАР